Bobby Shuttleworth (né en 1987), un joueur américain de soccer 
 Mark Shuttleworth (né en 1973), un entrepreneur anglo-sud-africain principalement connu pour avoir créé Canonical Ltd. qui développe le système d'exploitation Ubuntu
 Richard Shuttleworth (1909-1940), un pilote automobile sur circuits et aviateur britannique
 Robert James Shuttleworth (1810-1874), un botaniste et un malacologiste anglais

 Autres
 (14310) Shuttleworth, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes